Tres buques de la Armada de Estados Unidos han recibido el nombre  USS Iwo Jima, en memoria de la batalla de Iwo Jima ocurrida en la Segunda Guerra Mundial.

 , iba a ser un portaaviones de la clase Essex pero fue cancelada la construcción en agosto de 1945

 , un buque de asalto anfibio que dio nombre a la clase Iwo Jima, entró en servicio en 1961 y fue dado de baja en 1993. 

  es un buque de asalto anfibio de la clase Wasp, entró en servicio en 2001.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos